Драмската епархия (, катаревуса Ιερά Μητρόπολις Δράμας) е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Драма.

История 

В края на XIX век Драмската митрополия обхваща каазите Драма, Неврокоп и Зъхна.

В 1911 – 1913 година българската Драмска епархия е управлявана от Кирил Рилски.

След разгрома на Югославия от Германия през пролетта на 1941 година, Българската екзархия възстановява своя диоцез в анексираните от България части от Вардарска и Егейска Македония и в Западна Тракия. Струмишка и Драмска епархия са обединени като Струмишко-Драмска до 1943 година, когато отново са разделени. Временното управление на Драмска епархия е поето от митрополит Борис Неврокопски.

Предстоятели 
 Епископи в Драма

 Управляващи Драмската екзархийска епархия

Манастири

Енории 
Епархията има пет архиерейски наместничества: в Драма, Доксат, Нусретли (Никифорос), Бук (Паранести) и Просечен (Просоцани).

Бележки